Нижче наведено список населених пунктів повіту Вранча, Румунія.

Вранча